Лаберж:

 Лаберж, Агнесса (1870—1937) — пятидесятническая евангелистка и миссионерка.
 Лаберж, Стивен (род. 1947) — психофизиолог, лидер в области изучения осознанных сновидений.
 Лаберж — расширение русла реки Юкон к северу от столицы канадской территории Юкон — города Уайтхорс.